John Dawson (1762–1814) – amerykański polityk
 John W. Dawson  (1820–1877) – amerykański polityk
 John Dawson (1945–2009) – amerykański muzyk